Das Bank of the West Classic 2009 war die 13. Ausgabe des Tennis-Hartplatzturniers in Stanford. Es war als eines von nur fünf Premier-Turnieren Teil der WTA Tour 2009. Das Turnier fand vom 25. Juli bis zum 2. August 2009 auf dem Campus der Stanford University statt und war der erste Wettbewerb der US Open Series, der Vorbereitungsserie auf die US Open.

Titelverteidigerin im Einzel war Aleksandra Wozniak und im Doppel Cara Black und Liezel Huber.

Im Einzel gewann Marion Bartoli gegen Venus Williams mit 6:2, 5:7, 6:4 und im Doppel Serena Williams / Venus Williams gegen Chan Yung-jan / Monica Niculescu mit 6:4, 6:1.

Qualifikation

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 WTA Bank of the West Classic Offizielle Website
 

WTA Tour 2009
Tennisturnier in Stanford (Kalifornien)